Capitole (theater), in Gent
 Capitole (afval)
 Le Capitole, trein in Frankrijk

Zie ook 
 Capitol, doorverwijspagina
 Capitool, doorverwijspagina